Константи́н Фили́ппов:
 Филиппов, Константин Иванович (1900—1983) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Филиппов, Константин Николаевич (1830—1878) — русский художник.
 Филиппов, Константин Филиппович (1918—1944) — чувашский советский поэт.